David Kenyon Webster – amerykański żołnierz, dziennikarz i autor, jeden z bohaterów Kompanii Braci
 David Webster – brytyjski polityk
 David Webster – południowoafrykański antropolog zamordowany przez służbę bezpieczeństwa RPA
 David Webster – australijski wioślarz